Fernando Silva (arquiteto)
 Fernando Silva (nadador)
 Fernando Silva (velocista)
 Fernando Silva (xadrezista)

Desambiguação